Бу́хгольц () — німецьке прізвище або топонім.

Персоналії 
 Бухгольц — перелік носіїв прізвища.

Топоніми

Громади
 Бухгольц — громада, розташована в землі Нижня Саксонія.
 Бухгольц — громада, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.
 Бухгольц — громада, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.
 Бухгольц — громада, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія.
 Бухгольц — громада, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Бухгольц — громада, розташована в землі Тюрингія.
 Бухгольц — громада, розташована в землі Нижня Саксонія.
 Гремерсдорф-Бухгольц () — громада, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія.

Населені пункти
 Аннаберг-Бухгольц () — місто, районний центр, розташований у землі Саксонія.
 Бухгольц-ін-дер-Нордгайде () — місто, розташоване в землі Нижня Саксонія.
 Меркіш-Бухгольц () — місто, розташоване в землі Бранденбург.